В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Эдди ():
 округ Эдди — штат Нью-Мексико
 округ Эдди — штат Северная Дакота